Dorfkirche Merzdorf steht für:

 Dorfkirche Merzdorf (Baruth/Mark) in Merzdorf, einem Ortsteil der Stadt Baruth/Mark in Brandenburg
 Dorfkirche Merzdorf (Cottbus) in Merzdorf, einem Ortsteil der Stadt Cottbus in Brandenburg
 Kirchturm Merzdorf (Elbe-Elster), der Gemeinde Merzdorf in Brandenburg